Cape Breton je lahko:

 Cape Breton (otok) - otok na vzhodu Kanade
 Cape Breton (občina) - regionalna občina na otoku Cape Breton
 Cape Breton Oilers, kanadski hokejski klub
 HMCS Cape Breton (K350), fregata Kraljeve kanadske vojne mornarice
 HMCS Cape Breton (ARE 100), servisna ladja Kraljeve kanadske vojne mornarice

Glej tudi 
 Capbreton, občina departmaja Landes na jugozahodu Francije